

Роггенбург (Баварія) — громада в Німеччині, федеральна земля Баварія

Роггенбург — громада в кантоні Базель-Ланд